Big Sandy Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Sandy Pond (Barnstable County, Massachusetts)
 Big Sandy Pond (Plymouth County, Massachusetts)